Miejscowości w USA:
 Atwater – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Atwater – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Atwater – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
Gminy w USA:
 Atwater (ang. Atwater Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage